O título de Conde de Bobadela foi instituído por decreto do rei José I de Portugal de 8 de Outubro de 1758 e confirmado por carta de 20 de Dezembro desse mesmo ano, em benefício de Gomes Freire de Andrade, que desempenhava as funções de governador da Capitania do Rio de Janeiro, no Brasil.

Lista de condes de Bobadela 
 Gomes Freire de Andrade (1685-1763)
 José António Freire de Andrade (1708-1784)
 Gomes Freire de Andrade (1774-1831)
 Duarte Maria Freire de Andrade (...-1831), neto do anterior e conde por 2 meses
Danilo Garcia de Andrade, atual reclamante, residente no Rio de Janeiro, Brasil.

 
Títulos criados por José I de Portugal